Андрійко Олександр Вікторович — лейтенант МВС України, учасник російсько-української війни
 Андрійко Олександр Опанасович — український хімік